Tulikivi — финская семейная компания. Штаб-квартира компании расположена в городе Юука (), в восточной части Финляндии.
Компания Tulikivi и её дочерние предприятия входят в концерн Tulikivi. Концерн является одним из мировых лидеров в производстве каминов, печей и другой продукции из натурального камня «tulikivi» (, талькохлорит, талькомагнезит). В концерне Tulikivi имеется шесть производственных предприятий, а персонал концерна составляет 389 чел.

Краткая история компании 
1979
 Рэйо Вайхконен приобретает компанию «Suomen Vuolukivi Oy» специализировавшуюся на добыче горшечного камня (камня «tulikivi»).

1980
 Запускается первая производственная линия. Проводится ре-брендинг, название «Suomen Vuolukivi Oy» меняется на более звучное — Tulikivi.

1988
 Компания Tulikivi зачисляется во внебиржевые списки Хельсинкской биржи ценных бумаг.
 Компания начинает ориентироваться на мировой рынок.

1994
 Tulikivi становится котируемой на бирже компанией.
 Tulikivi первой из компаний по обработке камня получает сертификат соответствия стандарту качества ISO 9001 на своё производство.

1999
 Заложен первый камень дочернего предприятия компании Tulikivi — Kiantastone Oy в Суомусалми.
 Компании Tulikivi исполняется 20 лет.

2000
 Открывается первое производство дочернего предприятия компании Tulikivi — Kiantastone Oy в Суомусалми.
 Покупка хозяйственной деятельности SKT-Granit Oy.
 Покупка компании Мarmorimestarit Oy.

2001
 Покупка компании А.W Liljeberg Oy.
 Основание компании Tulikivi Rakennuskivet Oy, специализирующейся на строительном камне.

2002
 Слияние компаний Мittakivi Oy, Kiantastone Oy и компании Tulipuu Oy, занимающейся поставками дров, с Tulikivi.

2003
 Торжественное открытие Центра минералов и камня Финляндии в Юука.
 Слияние Tulikivi Rakennuskivet Oy с компанией Tulikivi.
 Приобретение компании Kivia Oy, производящей каминные печи в Кухмо.

2004
 Разведка Tulikivi нового крупного месторождения горшечного камня (камня «tulikivi») в Юука.

2005
 Основание дочернего предприятия OOO Tulikivi.
 Распространение сертификата ISO 9001 на все заводы концерна, производящие каминные печи.

2006
 Отказ Tulikivi от торговой марки Kivia и концентрация исключительно на брэнде Tulikivi.
 Обновление модельного ряда Tulikivi.
 Приобретение компанией Tulikivi полного пакета акций компании Kermansavi Oy.
 Введение нового производства в городе Юука.

2007
 Слияние Kermansavi Oy с компанией Tulikivi Oyj.
 Открытие Интернет-магазина Tulikivi Shop.

2008
 Открытие в Бельгии одной из самых больших в мире студий Tulikivi.
 Большие вложения в обеспечение безопасности труда.
 Разрешение на использование логотипа Финской Федерации по Лечению аллергий и астмы и маркировка знаком соответствия (CE) для моделей с вихревой топкой.

2009
 Было уменьшено выделение углерода из топок печей Tulikivi.
 При исследованиях каменоломни Vaaralammi был получен камень хорошего качества.
 Внедрение новой техники горения для всех моделей Tulikivi.

Собственники и руководство

Совет директоров компании 
 Matti Virtaala.Председатель совета директоров компании с 2003 года. Член совета директоров с 1994 года.
 Амвросий (Яаскеляйнен). Член совета директоров с 1992 года.
 Juhani Erma. Член совета директоров с 2000 года.
 Olli Pohjanvirta. Член совета директоров с 2010 года.
 Markku Rönkkö. Член совета директоров с 2009 года.
 Maarit Toivanen-Koivisto. Член совета директоров с 2007 года.
 Heikki Vauhkonen. Управляющий директор компании с 2007 года. Член совета директоров с 2001 года.

Топ-менеджмент компании 
 Управляющий директор /Managing Director/ — Heikki Vauhkonen.
 Генеральный Директор ООО "Туликиви" (дочерней компании в РФ) — Denis Ionov.
Head of Sauna Business Unit - Denis Ionov
 Financing Director — Jouko Toivanen
 Human Resources Director — Paavo Tuononen
 Head of Production — Simo Kortelainen
Director of the Lining Stone Business/Export sales — Martti Purtola
 Директор отдела управления информацией /Information Management Director/ — Paavo Tuononen

Деятельность 
Основная деятельность компании направлена на производство высококачественных каминов и печей из горшечного камня (талькомагнезита). Второе направление компании это продукция из натурального камня. Всего 15 % добытого камня соответствуют высоким нормам качества и отбираются для дальнейшей обработки. И всего 5 % идут на производство каминов и печей.

Продукция компании 

Каминные печи:
 Каминные печи с духовым шкафом
 Печи с духовым шкафом и плиты
 Легкие модели каминных печей
 Банные печи-каменки
Продукция из натурального камня:
 Каменные столешницы
 Напольное покрытие
 Ландшафт
 Плитка и мозаика

Так же компания производит каминные печи Tulikivi с керамической облицовкой.
В настоящее время данная продукция представлена только на российском рынке и в некоторых странах Балтии.

Показатели деятельности 
Промежуточный отчет компании 01-09/2010:

 Объем продаж составил 39.3 млн.€.
 Результат до уплаты налогов −1.6 млн.€.
 Прибыль на акцию −0.03 €.
 Чистый денежный поток от операционной деятельности  −1.0 млн.€.
 Валовые капиталовложения 2.0 млн.€
 Доля собственного капитала, приходящаяся на акцию 0.59 €.
 Соотношение между собственным и заемным капиталом 36.9 %.

В 2010 ожидается улучшение показателей и повышение объема продаж за счет повышение эффективности расходов и восстановление продаж компании.

Камень Tulikivi

Зарождение горшечного камня 

На территории современной Восточной Финляндии, 2,8 миллиарда лет назад  произошел выброс коматиитной магнийсодержащей лавы. Подводное морское течение отнесло жидкую лаву температурой в 1600 градусов на большие расстояния от места извержения.

Около 1,9- 1,8 миллиарда лет назад было сформировано Северокарельское горное образование подобное Альпам. Параллельно с этим, содержащие оливин потоки лав наслоились на горное подножье.

На глубине около 10 километров давление достигало 2000-4000 атмосфер, а температура доходила до 400—500 'C. На протяжении десятков миллионов лет, под воздействием водных растворов с содержанием диоксида серы оливин сначала преобразовывался в серпентин, а в завершении процесса рождался на свет — горшечный камень.

Добыча горшечного камня компанией Tulikivi. 
Достаточные каменные ресурсы — это основа коммерческой деятельности компании Tulikivi. Компания постоянно занимается исследованием и разведкой новых месторождений. Сейчас компания располагает залежами горшечного камня, запасов которого хватит приблизительно на 65 лет.
Места добычи горшечного камня компании Tulikivi располагаются в Нунналахти, Суомуссалми, а также в Кухмо.

Месторождения горшечного камня в мире. 

В Финляндии, на данный момент открыто более 100 разведанных месторождений горшечного камня. Самые крупные находятся на территории Восточной Финляндии. Месторождение в Нунналахти было открыто финским геологом Бенжамином Фростерусом, одним из учредителей компании Finska Täljsten Ab (Suomen Vuolukivi Oy). Это месторождение  является одним из лучших в мире по качеству и величине запасов. На этой территории добывается основное количество горшечного камня для производственной деятельности компании Tulikivi.
Месторождения горшечного камня существуют в Америке, Азии, в том числе и в России на территории Карелии. При приведении сравнительного анализа минерального и химического состава из российских и финских месторождений были определены существенные различия. Tulikivi использует для изготовления печей тальк-магнезит, а в России в основном добывают тальк-хлорит. Именно существенное содержание магнезита придает камню Tulikivi тепловые свойства и повышает прочность.

Камень Туликиви добывается методом выпиливания. Только самые лучшие сорта горшечного камня, прошедшие тщательное тестирование в собственной лаборатории компании и способные выдерживать постоянные перепады температур используются при производстве продукции.

Источники и примечания 
 http://www.tulikivi.com/julkaisut/yritys/vuosiker/eng/tulvk12en.pdf

Ссылки 
 Официальный сайт компании
Официальное представительство в России
Официальное представительство в Украине

Компании, имеющие листинг акций на бирже Хельсинки